Ряби́новая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Рябиновая улица — улица в Арзамасе.
 Рябиновая улица — улица во Владимире.
 Рябиновая улица — улица в Волгограде.
 Рябиновая улица — улица в Курске. 
 Рябиновая улица — улица в Липецке (Сырский).
 Рябиновая улица — улица в Москве.
 Рябиновая улица — улица в Новосибирске.
 Рябиновая улица — улица в Санкт-Петербурге.
 В Томске:
 Рябиновая улица ;
 Рябиновый переулок.

Белоруссия 
 Рябиновая улица — улица в Минске.